Serrat de la Rovira (Montesquiu), serra del municipi de Montesquiu (Osona, Catalunya)
 Serrat de la Rovira (Sant Feliu Sasserra), serra del municipi de Sant Feliu Sasserra (Bages, Catalunya)
 Serrat de la Rovira (Sant Quirze de Besora), muntanya de 639 msnm de Sant Quirze de Besora (Osona, Catalunya)